Der Begriff Ogemaw bezeichnet:

 Ogemaw County, ein County im US-Bundesstaat Michigan
 Ogemaw Township, ein Township im US-Bundesstaat Michigan

Siehe auch:
 Ogema